Это карта и список, содержащие месячное (точнее, годовое, делённое на 12) брутто и зарплату (за вычетом налогов) в Европе в Евро и в местной валюте. Расположенные ниже таблицы показывают среднюю зарплату, ориентируясь на данные разных источников. На менее развитых рынках велика роль теневой экономики, что искажает данные исследований.

Карты 

Страны обозначенные на карте фиолетовым цветом имеют чистую среднемесячную заработную плату (располагаемый доход) свыше € 3000, синем — в диапазоне от € 1500 до € 3000, оранжевым — от € 600 до € 1500, красным — ниже € 600.

Страны обозначенные на карте фиолетовым цветом имеют валовые среднемесячные зарплаты (до налогов) превышающие € 4000, синим — от € 2000 до € 4000, оранжевым — от € 700 до € 2000, красным — ниже € 700.

Таблицы

Евростат 
Годовая статистика за 2014 год на семью с двумя детьми с одной средней зарплатой, включая налоговые кредиты и пособия.

Доход в Евро из местной валюты рассчитывается автоматически на основе данных МВФ, ЕЦБ и ЦБ РФ. Официальные и рыночные курсы см. в разделе «Режим валютного курса».

США и Япония показаны для сравнения.

Европейские страны по среднемесячной заработной плате

Средняя зарплата в Европе (другие страны) 
В этом списке приведены страны, расположенные в основном в Азии, но имеющие небольшие территории в Европе или из-за исторических и культурных причин считающиеся европейскими странами.

Для сравнения

Примечания

Ссылки 
 Евростат: Зарплаты и оплата труда
 Eurostat: Minimum wages August 2011
 FedEE; Оплата в Европе 2010
 Wages (statutory minimum, average monthly gross, net) and labour cost (2005) CE Europe
 Зарплаты и налоги в Евросоюзе 2009
 ru: Moldovans have lowest wages in Europe
 UK Net Salary Calculator
 Зарплаты в Центральной и Восточной Европе

Экономика Европы
Занятость
Экономические сравнения стран
Средний размер оплаты труда
Заработная плата